Мока може да се отнася за:
 Мока, селище в Мавриций
 Мока (окръг), окръг в Мавриций
 Мока (кафе), сорт кафе
 Опел Мока, модел леки автомобили

Вижте също 
 Моха, град в Йемен, на чието име е наречен сортът кафе
 Мокачино, вид напитка